Аренас-де-Сан-Педро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 194,85 км². Население — 6816 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 145 км.

Известные личности 
 Антонио Лосано (1853—1908), испанский музыкант, родился в Аренас-де-Сан-Педро

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы